Czibisowka () – nazwa toponimów w Rosji

m.in. w obwodzie kurskim:
 Czibisowka – chutor w rejonie fatieżskim (sielsowiet bolszeżyrowski)
 Czibisowka – wieś w rejonie fatieżskim (sielsowiet rusanowski)
 Czibisowka – chutor w rejonie pristieńskim
 Czibisowka – chutor w rejonie timskim

Strony ujednoznaczniające